Velles kan syfta på:
 Velles, Haute-Marne
 Velles, Indre